Nikola Čupor Moslavački (nadbiskup)
Nikola Čupor Moslavački (vojvoda)